

Belarus 
 Joebilejny (Brest) - posjolok in de Wit-Russische oblast Brest
 Joebilejny (Grodno) - agronederzetting in de Wit-Russische oblast Grodno
 Joebilejny (Homel) - posjolok in de Wit-Russische oblast Homel
 Joebilejny (Minsk) - posjolok in de Wit-Russische oblast Minsk
 Joebilejny (Mahiljow) - posjolok in de Wit-Russische oblast Mahiljow

Rusland 
 Joebilejny (Amoer) - posjolok in de Russische oblast Amoer
 Joebilejny (Irkoetsk) - posjolok in de Russische oblast Irkoetsk
 Joebilejny (Kaloega) - posjolok in de Russische oblast Kaloega
 Joebilejny (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Joebilejny (Moskou) - posjolok in de Russische oblast Moskou
 Joebilejny (Tambov) - posjolok in de Russische oblast Tambov
 Joebilejny (Tjoemen) - posjolok in de Russische oblast Tjoemen
 Joebilejny (Toela) - posjolok in de Russische oblast Toela
 Joebilejny (Tver) - posjolok in de Russische oblast Tver

Zie ook 
 Sportpaleis Joebilejny